Cryptandromyces — рід грибів родини Laboulbeniaceae. Назва вперше опублікована 1912 року.

Класифікація 
До роду Cryptandromyces відносять 21 видів:

Примітки

Джерела 
 Thaxter, R. 1912. New or critical Laboulbeniales from the Argentine. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 48:153-223 - P.173

Роди грибів